Маргарет Брайан Дэвис (Margaret Bryan Davis, урожд. Брайан; род. 23 октября 1931, Бостон) — американский эколог, палеоэколог, наиболее известна своей пионерской работой в палинологии, занималась исследованиями ископаемой пыльцы для понимания экологической истории Земли. Эмерит-регент-профессор Миннесотского университета, член НАН США (1982).

Биография 
Родилась и выросла в Бостоне. Изучала физиологию и экологию растений в Радклиффском колледже, который окончила в 1953 году со степенями бакалавра и магистра по биологии, и где занималась исследованиями отложений пыльцы четвертичного периода под руководством . В 1953—1954 годах как Фулбрайтский стипендиат в Датской геологической службе изучала палинологию у датского учёного  в Копенгагенском университете. В 1956 году вышла замуж. Получила степень доктора философии по биологии в Гарвардском университете в 1957 году. Затем постдок там же (1957-58) и в Калтехе (1959-60), потом поступила фелло-исследователем в Йельский университет. В 1961 году как ассоциированный исследователь поступила на кафедру ботаники Мичиганского университета. Преподавала также в Вашингтонском университете. В 1973 году возвратилась в Йель, где до 1976 года являлась профессором биологии. В том году приняла предложение возглавить кафедру экологии и поведенческой биологии в Университете Миннесоты, ныне его эмерит-регент-профессор (в отставке с 2002 года), почётный доктор наук (2002) и его первая женщина-сотрудник, избранная членом НАН США. 

В 1978—1980 годах президент American Quaternary Association и в 1987—1988 годах — Экологического общества Америки, фелло последнего с 2012 года. Почетный пожизненный член .
Почётный член Британского экологического общества. Подписала «Предупреждение человечеству» (1992).

Удостоена  Экологического общества Америки и медали Невады (обеих — в 1993 году), а также William S. Cooper Award Экологического общества Америки (2011).

Примечания

Ссылки 
 
 Университет Миннесоты 
 Экологическое общество Америки 

Женщины-биологи
Экологи по алфавиту
Экологи США
Палинологи
Выпускники школы Букингема Брауна и Николса
Члены Национальной академии наук США
Доктора философии по биологии
Преподаватели Мичиганского университета
Преподаватели Йельского университета
Преподаватели Миннесотского университета
Члены Экологического общества Америки
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Стипендиаты Фулбрайта
Почётные члены Британского экологического общества
Почётные доктора университетов США
Президенты Экологического общества Америки
Лауреаты Премии выдающемуся экологу